«Дьяволица с Марса» () — британский независимый научно-фантастический фильм 1954 года.

Сюжет 
Ниа, женщина-пришелец с Марса, направляется на своей летающей тарелке (flying saucer) в Лондон, чтобы увезти на свою планету некоторое количество мужчин, так как в её мире они почти вымерли. На Марсе эмансипация женщин привела к открытой войне между полами, в которой мужчины проиграли. Теперь они все стали импотентами, и марсианам грозит вымирание.

В атмосфере её корабль сталкивается с самолётом и совершает вынужденную посадку в шотландской пустоши, неподалёку от небольшой деревни. На поверхность Земли ступает Дьяволица с Марса, затянутая в обтягивающий блестящий чёрный костюм и вооружённая боевым излучателем; и её спутник — робот Чейни.

Далее значительная часть фильма разворачивается в баре местной гостиницы «Бонни Чарли». Ниа туда время от времени заходит, угрожает, затем снова уходит, оставляя местных жителей размышлять над её словами. Ясно, что мужская половина деревни не торопится лететь с Нией на Марс, а женская — не собирается отдавать своих мужчин без борьбы.

Параллельно в этой гостинице разворачиваются второстепенные романтические сюжетные линии. Модель Эллен Престуик прибывает в «Бонни Чарли», убегая от женатого мужчины, с которым у неё была интрижка, и она сближается с газетным репортёром Майклом Картером. Роберт Джастин (Альберт Симпсон) сбегает из тюрьмы, где находился за убийство по неосторожности своей жены, чтобы встретиться в «Бонни Чарли» с барменом Дорис, которую он любит.

Тем временем Ниа переходит к решительным действиям. Она заманивает на свой корабль профессора Арнольда Хеннесси, пообещав его познакомить с чудесами марсианской цивилизации. Потом сжигает своим излучателем горбатого разнорабочего мистера Джеймисона и похищает его племянника, Томми.

Профессор заключает с марсианкой сделку: один мужчина из бара добровольно полетит с ней, если она отпустит мальчика. Сначала этим добровольцем желает стать сам профессор, но он оказывается слишком стар для целей инопланетянки. Затем отправиться в полёт вызывается Картер, но его в итоге опережает Джастин, желающий искупить своё преступление. Он получает инструктаж от профессора и вступает на борт летающей тарелки. Следуя инструкциям, Джастин после взлёта устраивает на ней диверсию. Космический корабль взрывается, Ния и Джастин погибают. Более земным мужчинам Дьяволица с Марса не угрожает.

В ролях 

 Патриша Лаффан — Ниа, Дьяволица с Марса
  — Майкл Картер, газетный репортёр
 Хейзел Корт — Эллен Престуик, модель
  — Роберт Джастин (Альберт Симпсон), беглый заключённый
 Эдриенн Корри — Дорис, бармен в гостинице «Бонни Чарли»
  — профессор Арнольд Хеннесси
 Джон Лори — мистер Джеймисон
  — миссис Джеймисон
 Энтони Ричмонд — Томми, их племянник
 Джеймс Эдмонд — Дэвид
 Стюарт Хибберд — чтец новостей

 Производство 
Фильм был снят по пьесе. Лента была малобюджетной, дублей практически не было, кроме случаев, когда плёнка оказывалась физически повреждена. Съёмочный процесс занял три недели и происходил преимущественно по ночам.
Робота Чейни сконструировал изобретатель по имени Джек Уайтхэд. Робот был полностью автоматизирован, в отличие от многих схожих лент того времени он не управлялся изнутри человеком, не был «спецэффектом» или «комбинированными съёмками». За три недели съёмок Чейни несколько раз ломался.

 Критика 
 Дуг Прэтт, Rolling Stone. «Восхитительно плохое кино. Игра актёров действительно плоха, а в целом всё это так весело, что вам хочется помчаться в ваш местный театр и заставить их труппу поставить „Дьяволицу с Марса“ вместо „Бригадуна“».
 Леонард Малтин. «Уморительно серьёзный фильм, сильная британская кэмп-имитация американских дешёвок».
 . «Декорации, диалоги, характеризация и спецэффекты низкого уровня, но их честная нереалистичность имеют собственный шарм. Всё, в своём роде, вполне отлично».
 12-летняя Октавия Батлер, посмотрев этот фильм, заявила, что «может написать кое-что получше». Ныне она считается одной из самых известных американских чернокожих писательниц-фантастов.

 Примечания 

 Литература 
 Эндрю Бут. Fragments of Fear: An Illustrated History of British Horror Films. Бангкок (Таиланд): Creation Books, 1996. ISBN 1-871592-35-6
 Бернард Элджер Дрюr. 100 Most Popular African American Authors: Biographical. Уэстпорт (Коннектикут, США): Libraries Unlimited, 2007. ISBN 1-59158-322-5
 Ай. Кью. Хантер. British Science Fiction Cinema. British Popular Cinema. Эбингдон (Оксон, Великобритания): Psychology Press, 1999. ISBN 0-415-16868-6
 Дэвид Е. Джеймс. The Most Typical Avant-garde: History and Geography of Minor Cinemas in Los Angeles (An Ahmanson Foundation book in the Humanities). Окленд (Калифорния, США): University of California Press, 2005. ISBN 0-520-24257-2
 Джон Джонсон. Cheap Tricks and Class Acts: Special Effects, Makeup, and Stunts from the Films of the Fantastic Fifties. Джефферсон (Северная Каролина, США): McFarland & Company, 1996. ISBN 0-7864-0093-5
 Том Джонсон, Марк А. Миллер, Джимми Сэнгстер. The Christopher Lee Filmography: All Theatrical Releases, 1948—2003. Джефферсон (Северная Каролина, США): McFarland & Company, 2004. ISBN 0-7864-1277-1
 Томас Кент Миллер. Mars in the Movies: A History. Джефферсон (Северная Каролина, США): McFarland & Company, 2016. ISBN 978-0-7864-9914-4
 Брайан Мьюрхэд, Джудит Ривз-Стивенс, Гарфилд Ривз-Стивенс. Going to Mars: The Stories of the People Behind NASA's Mars Missions Past, Present, and Future. Нью-Йорк (Нью-Йорк, США): Simon & Schuster, 2004. ISBN 0-671-02796-4
 Эрик С. Рэбкин. Mars: A Tour of the Human Imagination. Портсмут (Нью-Гэмпшир, США): Greenwood Publishing Group, 2005. ISBN 0-275-98719-1
 Билл Уоррен. Keep Watching The Skies. Vol I: 1950—1957. Джефферсон (Северная Каролина, США): McFarland & Company, 1982. ISBN 0-89950-032-3
 Том Уивер. It Came from Weaver Five: Interviews With 20 Zany, Glib and Earnest Moviemakers in the SF and Horror Traditions of the Thirties, Forties, Fifties and Sixties. Джефферсон (Северная Каролина, США): McFarland & Company, 1996.
 Том Уивер. Science Fiction Stars and Horror Heroes: Interviews with Actors, Directors, Producers and Writers of the 1940s Through 1960s. Джефферсон (Северная Каролина, США): McFarland & Company, 2006. ISBN 0-7864-2857-0
 Джон Уилсон. The Official Razzie Movie Guide: Enjoying the Best of Hollywood's Worst. Нью-Йорк (Нью-Йорк, США): Hachette Digital, Inc.'', 2005. ISBN 0-446-69334-0

Ссылки 

Фильмы Великобритании 1954 года
Фантастические фильмы 1954 года
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы о роботах
Фильмы об инопланетянах
Фильмы Дэвида Макдональда
Фильмы о Шотландии
Фильмы на английском языке
Научно-фантастические фильмы 1950-х годов